Даубах (Вестервальд) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Даубах (Хунсрюк) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.